Gustav von Oertzen ist der Name folgender Personen:

* Gustav von Oertzen (Landrat) (1824–1900), preußischer Landrat
 Gustav von Oertzen (Kolonialbeamter) (1836–1911), deutscher Kolonialbeamter und Kaiserlicher Kommissar in Deutsch-Neuguinea
 Gustav von Oertzen (General) (1853–1927), preußischer General der Infanterie 
 Gustav Adolf von Oertzen (1861–1942), deutscher Generalmajor
 Gustav Dietrich von Oertzen (1772–1838), mecklenburgischer Gutsbesitzer, Kammerherr und Landrat